Gerhard von Dernath (også von/van der Nath) er navnet på flere personer:

 Gerhard von Dernath (1622-1689) (1622-1689) – rigsgreve, friherre, kursachsisk gehejme- og krigsråd og overfalkonermester, amtmand over Cismar
 Gerhard von Dernath (1668-1740) (1668-1740) – rigsgreve, gottorpsk officer og statsmand, godsejer
 Gerhard von Dernath (1700-1759) (1700-1759) – rigsgreve, gottorpsk vicekansler, godsejer, amtmand over Kiel, Neumünster og Bordesholm Amter